plurale di Salina

Geografia 

 Saline (Fife), Scozia
 Saline, isola della Grenadines, nel Mar dei Caraibi
 Cima delle Saline, montagna delle Alpi Liguri

Italia 
 Saline Joniche, frazione di Montebello Ionico
 Saline di Ostia, area urbana di Roma Capitale
 Saline di Volterra, frazione di Volterra
 Saline, fiume dell'Abruzzo
 San Mauro di Saline, comune della provincia di Verona
 Forte delle Saline, forte in provincia di Grosseto
 Strada provinciale 66 delle Saline

Stati Uniti d'America 

 Saline – villaggio della Parrocchia di Bienville, Louisiana
 Saline – città della Contea di Washtenaw, Michigan
 Saline – township della Contea di Washtenaw, Michigan

Pagine correlate 
 Contea di Saline
 Salina